Уравнение Фишера (также называемое эффектом Фишера и гипотезой Фишера) — уравнение, описывающее связь между темпом инфляции, номинальной и реальной ставками процента. Названо в честь  Ирвинга Фишера.

Уравнение 
Уравнение имеет следующий вид.
,

где  — номинальная ставка процента;  — реальная ставка процента;  — темп инфляции.

Экономический смысл 
Уравнение в приближенной форме (см. Вывод) описывает явление, которое называется эффектом Фишера. Эффект состоит в том, что номинальная ставка процента может измениться по двум причинам:
 из-за изменений реальной ставки процента;
 из-за изменения темпа инфляции.

Уровень цен в экономике со временем меняется. Инвестор также размещает деньги под проценты на определенный срок. Поэтому он заинтересован в том, чтобы получить не только определенный доход, но и компенсировать падение покупательной способности денег в будущем. Например, если инвестор положил на банковский счёт сумму денег, приносящую 10 % годовых ежегодно, то номинальная ставка составит 10 %. При уровне инфляции 6 % реальная ставка составит только 4 %.

В уравнении может использоваться как фактический темп инфляции , так и его ожидаемое значение . В первом случае, формула позволяет вычислить реальную ставку на основе полученной номинальной доходности и фактического роста цен. Во втором случае инвестор может определить для себя ожидаемую номинальную доходность, исходя из прогнозируемых значений.

Вывод 
Уравнение в приведенной выше форме является приближенным. Оно выполняется тем точнее, чем меньше по модулю значения  и . Поэтому с математической точки зрения правильно писать приближенное равенство:
 ,

Точная запись уравнения выглядит следующим образом:
 

Если раскрыть скобки, то получится следующая запись:
 
или
 

С точки зрения математического анализа, если  и  стремятся к нулю, то произведение  является бесконечно малой более высокого порядка. Поэтому при малых (по модулю) значениях  и  произведением  можно пренебречь. В результате получится упомянутая выше приближенная запись.

Пусть, например, . Тогда сумма этих величин равна 2 %, а произведение — 0,01 %. Если же взять , то сумма получится равной 20 %, а произведение 1 %. Таким образом, с ростом значений погрешность в расчетах становится все больше.

Точную запись можно также преобразовать к следующему виду, предложенному Фишером:
 

В тривиальных случаях при  или  обе формулы (точная и приближенная) дают одинаковое значение реальной процентной ставки.

См. также 
 Процентная ставка
 Инфляционные ожидания

Примечания

Литература 
 
 

Финансовая математика
Макроэкономика